Суперкубок Аргентини з футболу 2015  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 лютого 2016 року між чемпіоном і володарем кубка Аргентини клубом Бока Хуніорс та віце-чемпіоном Аргентини клубом Сан-Лоренсо де Альмагро.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2015
Аргентина
Лютий 2016
2016 в аргентинському спорті